Wyeth ist der Name folgender Unternehmen:

 Wyeth, US-amerikanisches Pharmazieunternehmen
 Wyeth Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Wyeth ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Wyeth (* 1964), britische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Andrew Wyeth (1917–2009), US-amerikanischer Maler
 Katya Wyeth (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 N. C. Wyeth (Newell Convers Wyeth; 1882–1945), US-amerikanischer Maler und Illustrator 
 Nathaniel Jarvis Wyeth (1802–1856), US-amerikanischer Erfinder und Geschäftsmann

Sonstiges:
 Wyeth Heights, Gebirge im Coatsland, Antarktika